Ostaš kan syfta på följande platser:

Montenegro 

 Ostaš (berg i Montenegro),

Tjeckien 

 Ostaš (berg i Tjeckien), Hradec Králové, 

Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar